En République du Congo :
 Le district de Gamboma (district) appartient à la région des Plateaux.
 La ville de Gamboma (ville) est le chef-lieu de ce même district.